ZMI – codice aeroportuale IATA dell'stazione Ferroviaria Napoli-Mergellina, Napoli, Italia